Michel Corajoud (1937-2014), paysagiste français.
 Pierre Corajoud (1969-), géographe et écrivain vaudois.
 Valérie Gay-Corajoud (1964-), auteure, conférencière et formatrice pour les professionnels ayant à charge les personnes autistes.